Der Kanton Le Nord-Toulois ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Nancy und Toul, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Liverdun.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Domèvre-en-Haye (27 Gemeinden), Thiaucourt-Regniéville (17 Gemeinden), Toul-Nord (zwölf Gemeinden) und Pompey (eine Gemeinde).

Lage 
Der Kanton liegt im Westen des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 56 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Änderungen im Gemeindebestand seit der Neugliederung 2015 
2019: Fusion Sexey-les-Bois und Velaine-en-Haye → Bois-de-Haye

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der drei Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Corinne Lalance/Jean Loctin (beide UMP) gegen Catherine Guenser/Olivier Jacquin (beide PS) und Nadine Hanzo/Cedric Marsolle (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 37,05 % (Wahlbeteiligung: 55,37 %).

Einzelnachweise 

Lenordtoulois